Бэгзийн Явуухулан (1929—1982) — монгольский поэт. Родился в семье охотника. Окончил финансово-экономический техникум. Работал бухгалтером. Затем перешел на работу в молодёжную газету. Работал в журнале «Цог» («Огонёк»). Пять лет провел в Советском Союзе. В 1959 году окончил Литературный институт имени М. Горького.

Известность получил как поэт-лирик, помимо традиционных жанров осваивал экзотический для монгольской поэзии жанр хайку. Также выступал как переводчик русских поэтов, в частности Сергея Есенина.

Оказал значительное влияние на монгольскую литературу, был учителем поэта Г. Менд Ооёо.

Сочинения 
 Наше желание. Сб. стихов. 1954
 Под серебряной луной. Сб. стихов. 1955.
 Полуденное небо. Сб. стихов. 1975.
 Серебряное утро осени. Сб. стихов и поэм.

В русском переводе 
 Лирика. Перевод с монгольского. Под редакцией и с предисловием Льва Ошанина. М., 1960. — 82 с.
 Стихи. // Иностранная литература.1971. № 7.
 Монгольская поэзия // Альманах библиофила. Выпуск восемнадцатый. М., 1985. — С.278-279.

Литература

Примечания 

Монгольские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького